WS peut faire référence à :
 Samoa
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .ws,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 (de l’anglais Western Samoa, « Samoas occidentales », ancien nom du pays),
 WestJet Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Ws, une ancienne graphie du nom de la commune française d'Us, dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France,
 White Star Woluwe, club de foot Belge évoluant en Division 3A Nationale,
 Web Services, ou Service Web, standards ouverts de communication informatique.

Code